Ступари могу бити:

 Ступари (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Ступари (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Ступари (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ